Orfit (cognom), cognom roma 
 Servi Corneli Orfit, cònsol el 51 
 Corneli Escipió Orfit (Cornelius Scipio Orfitus) fou un dels consols sufectes el 101, esmentat als Fasti
 Servi Salvidiè Orfit (Servius Salvidienus Orfitus) fou cònsol el 110 junt amb Marc Peduceu Priscí
 Servi Escipió Orfit (Servius Scipio Orfitus) fou cònsol el 149 junt amb Quint Noni Prisc; probablement és el mateix Orfit que havia estat abans pretor urbà.
 Marc Gavi Orfit (Marcus Gavius Orfitus) fou cònsol el 165 junt amb Luci Arri Pudent.
 Orfit (Orfitus) fou cònsol el 172 junt amb Màxim
 Orfit Gavi (Orfitus Gavius) fou cònsol el 178 junt amb Julià Ruf.
 Orfit (Orfitus) fou cònsol el 270 junt amb Antioquià (o potser Atticià segon Trebel·li Pol·lió)

Nota